Jango puede referirse a:

 Jango (Pakistán) un poblado en Pakistán.
 Jango Fett un personaje de Star Wars.
 Jango, Noble Warriors Trilogy un libro escrito por William Nicholson.
 Jango (serie) una serie de televisión británica de 1961.
 Jango (sitio web) es una emisora y red social de internet.
 João Goulart un político brasilero apodado Jango.
 Jango (película), una película brasilera de 1984 acerca de Goulart.
 Jango, escrito Django es un personaje ficticio del universo de la serie One Piece.
 Jango, es un personaje del universo de la serie de cómic ''Powerman.